Černé jezero může znamenat:

 Černé jezero – jezero na Šumavě v České republice
 
 Černé jezero (Točník) – jezero u hradu Točník v České republice
 Černé jezero (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Jeseník

 Přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero – přečerpávací vodní elektrárna pod Černým jezerem v České republice
 Černé jezero (opera) – opera Josefa Richarda Rozkošného z roku 1906

Související články 
 Černé jezírko – název několika menších jezer v České republice
 Czarny Staw – název několika ples v Polsku
 Čierne pleso – název několika ples na Slovensku
 Char núr (rozcestník) – název několika jezer v Mongolsku
 Črno jezero – název dvou jezer ve Slovinsku
 Crno jezero – název několika jezer v Bosně a Hercegovině a v Černé Hoře

Hydronyma podle barev